Roddy Frame Live at Ronnie Scott's
 Jamie Cullum Live at Ronnie Scott's

Zie ook 
 Ronnie Scott's, jazzclub van Londen